Ву́лиця Доброво́льчих батальйо́нів — вулиця у деяких населених пунктах України. Назва — на честь військових частин, сформованих переважно з добровольців, що з 2014 року беруть участь у бойових діях на сході України.

 Вулиця Добровольчих батальйонів — вулиця в Бердичеві.
 Вулиця Добровольчих батальйонів — вулиця в Гришківцях.
 Вулиця Добровольчих батальйонів — вулиця в Жашкові.
 Вулиця Добровольчих батальйонів — вулиця в Житомирі.
 Вулиця Добровольчих батальйонів — вулиця в Запоріжжі.
 Вулиця Добровольчих батальйонів — вулиця в Києві.
 Вулиця Добровольчих батальйонів — вулиця в Коростені.
 Вулиця Добровольчих батальйонів — вулиця в Черкасах.

Вулиці